

Населені пункти та їхні частини

 Філіпи — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Філіпи — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Філіпи — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Філіпи — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Філіпи — частина села Ольшувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Філіпи — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Філіпи — частина села Важиці в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Філіппи

Примітки